Воскресенское — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Добручинской волости.

География 
Деревня находится в северной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на расстоянии примерно 16 километров к северо-востоку от города Гдова, административного центра района и в 3 км к западу от волостного центра, деревни Добручи.

Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с относительно коротким тёплым летом и продолжительной, как правило, снежной зимой. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8°С, температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 684 мм.

Население

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Добручинская волость

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района